JRM est un sigle qui peut désigner :
 Jugoslavenska ratna mornarica (en français, Marine militaire yougoslave), la marine de la monarchie yougoslave entre 1918 et 1941, puis de la Yougoslavie communiste entre 1945 et 1992.

Voir aussi 
 JRM Racing, une écurie britannique de sport automobile engagée dans le Championnat du monde d'endurance FIA après avoir remporté le Championnat du monde FIA GT